Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1960 в Скуо Вали показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 27 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 665 спортисти (от които 144 жени) от 30 страни в периода от 18 февруари до 28 февруари 1960 г. в общо 4 спорта.

Атлети от общо 14 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 16 без отличие. СССР успяват да спечелят най-големия брой медали (21), спечелвайки също така и най-много златни (7), сребърни (5) и бронзови (9) отличия.България участва на Игрите в Кортина д'Ампецо, но не печели никакво отличие. ФРГ и ГДР участват като Сборен олимпийски отбор на Германия. Южна Африка прави дебютът си на Зимни олимпийски игри, но това се оказва и последното им участие чак до 1994. На РЮА впоследствие е забранено да участва заради политиката на апартейд, действаща в страната.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1960